

Cinema 
 Il piacere principale (The Pleasure Principle) – film del 1992 diretto da David Cohen

Musica 
 The Pleasure Principle – album di Gary Numan del 1979
 The Pleasure Principle – album dei Treat del 1986
 The Pleasure Principle – singolo di Janet Jackson del 1987, dall'album Control